Нау́шники:
 Наушники — предмет одежды или часть головного убора, накладки, защищающие уши.
 Защитные наушники — приспособление для защиты ушей от шума и других внешних воздействий.
 Утеплённые наушники — приспособление для защиты ушей от низких температур.
 Наушники — головные телефоны, устройство для персонального прослушивания звуковой информации.
 Наушник (разг.) — ябеда, доносчик.

См. также 
 Беруши
 Bluetooth

Наушники